MAA eller Maa kan syfta på:

Maa (språk) – ett östnilotiskt språk i den nilo-sahariska språkfamiljen (Massajernas språk)
Maa, Hörby kommun – en by i Svensköps socken, Hörby kommun
Maa (län) – ett förvaltningsområden i Estland motsvarande svenska län
Maa (vattendrag i Kamerun, Kustregionen)
Maa (vattendrag i Kamerun, Centrumregionen)
MAA – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Chennai, Indien, se Chennais internationella flygplats